RKK est sigle ou une abréviation qui désigne notamment :
 RKK Energia, une société russes du secteur spatial
 le Musée RKK Energia sur programme spatial soviétique et russe
 Chambre de la culture du Reich (ReichsKulturKammer), une institution nazie
 Rémy Kolpa Kopoul, journaliste et passionné de musique